Кофе с Караном () — индийское ток-шоу со звёздами индийского кино, ведущим которого является режиссёр и продюсер Каран Джохар.

Обзор 
Известный режиссёр Болливуда Каран Джохар предоставляет зрителям шоу возможность узнать самые разнообразные подробности из частой жизни звёзд индийского кино, а также увидеть киноиндустрию глазами её работников. На данный момент телепередача является самой популярной утреней передачей на индийском телевидении.

«Кофе с Караном» начали транслировать в 2004 году с огромным успехом. Первый эпизод вышел 19 ноября 2004. Первый сезон закончился 27 мая 2005, когда шоу было приостановлено из-за занятости Джохара в работе над фильмом «Никогда не говори „Прощай“». Премьера второго сезона состоялась 11 февраля 2007.

Шоу было запущено на телеканале STAR World India. Также права на трансляцию были получены каналами «Star Plus» и «Star One». Телешоу широко обсуждается в обществе и имеет высокие рейтинги. После трёх лет повторных показов на «Star World» Кофе с Караном вернулся на телеэкраны 7 ноября 2010 года с третьим сезоном, который закончился 17 апреля 2011. Показ четвёртого сезона начался 1 декабря 2013 и закончился 13 апреля 2014.

Гости ток-шоу

1 сезон

2 сезон

3 сезон

4 сезон

Примечания

Ссылки 
 
 Official Website

Ток-шоу